Уйтас — название населённых пунктов в Казахстане:
 
 Уйтас — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Уйтас (до 2017 г. — ТЭЦ) — село в Баянаульском районе Павлодарской области.